Karlsplatz (Karlplatz, Carlsplatz) heißen:

 Karlsplatz (Bernburg)
 Karlsplatz (Eisenach) 
 Karlsplatz (Heidelberg)
 Stachus in München, offiziell Karlsplatz
 Karlsplatz (Prag)
 Karlsplatz (Stuttgart)
 Karlsplatz (Wien)
 Karlsplatz (Wuppertal) in Wuppertal-Elberfeld
 Geschwister-Scholl-Platz (Wuppertal) in Wuppertal-Barmen, früher Karlsplatz

Karlplatz steht für:
 Karlplatz (Berlin-Lichterfelde)
 Karlplatz (Berlin-Mitte)

Carlsplatz steht für:
 Carlsplatz, Düsseldorf